Het chemisch element arseen (As), met een atoommassa van 74,92160(2) u, bezit 1 stabiele isotoop: 75As. De overige 32 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

Vanwege het feit dat arseen maar één stabiele isotoop kent, valt het onder de mononuclidische elementen.

De kortstlevende isotoop van arseen is 92As, met een halfwaardetijd van ongeveer 30 milliseconden. De langstlevende is 73As, met een halfwaardetijd van 80 dagen.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element